A51 ou A-51 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Gambit de Budapest, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Syphilis précoce, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-51, rocade d'Ávila ;
  Autoroute française A51 reliant Grenoble à Marseille ;
  Autoroute italienne A51, périphérique est de Milan ;
  Autoroute québécoise 51 (A-51), ancien nom d'une portion de Autoroute A-55 ;
  Autoroute suisse A51 reliant Bülach à Opfikon.

Routes
  Route britannique A51 reliant Chester à Kingsbury ;
  Route nord-irlandaise A51 reliant Gilford à Armagh.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres